Локуст Гроув има више значења:
 Локуст Гроув (Џорџија)
 Локуст Гроув (Оклахома)